Tělovýchovná jednota Štěpánov je moravský fotbalový klub z města Štěpánov, který byl založen v roce 1932 pod názvem SK Štěpánov. Od sezóny 2002/03 hrál I. A třídu Olomouckého kraje, po sezoně 2016/17 se přihlásil do okresního přeboru.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Štěpánov.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Štěpánov (Sportovní klub Štěpánov)
 1949 – TJ Sokol Štěpánov (Tělovýchovná jednota Sokol Štěpánov)
 19?? – TJ Štěpánov (Tělovýchovná jednota Štěpánov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
TJ